Fesca ist der Name folgender Personen

 Alexander Fesca (1820–1849), deutscher Komponist und Pianist
 Friedrich Ernst Fesca (1789–1826), deutscher Komponist und Violinist
 Jenő Fesca, Pseudonym für Willy Metschke, deutscher Kapellmeister
 Max Fesca (1846–1917), deutscher Bodenkundler und Pflanzenbauwissenschaftler
 Ursula Fesca (1900–1975), deutsche Keramikerin

und der Firma

 Fesca, die ihren Standort vor 1940 in der Herzbergstraße in Berlin-Lichtenberg hatte.